Municipio de Steuben puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Steuben (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Steuben (condado de Steuben, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Steuben.
 Municipio de Steuben (condado de Warren, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Steuben (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.